Desa Jrakah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jrakah (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,43), Jawa Tengah, 
 Desa Jrakah (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar